Detta är en lista över sjöar i Årjängs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Årjängs kommun.

Lista

Årjängs kommun
 Lista